Odder (gemeente)
 Odder (plaats)
 Odder (parochie)